Фінал клубного чемпіонату світу з футболу 2000 — останній і вирішальний матч першого клубного чемпіонату світу, що відбувся 14 січня 2000 року на стадіоні «Маракана» в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. В матчі зустрілись дві бразильські команди — «Корінтіанс» та «Васко да Гама». Після нульової нічиєї протягом 120 хвилин, «Корінтіанс» виграв в сері пенальті 4:3, ставши першим і наразі єдиним клубом, що виграв трофей в статусі господаря турніру.

Матч

Деталі

Примітки

Посилання 
 Статистика турніру на сайті rsssf.com  
 FIFA Club World Championship Brazil 2000 на FIFA.com 

2000
2000 у футболі
Міжнародні футбольні змагання у Бразилії
Січень 2000